A 2023-as Snooker Shoot Out (hivatalosan a 2023 BetVictor Snooker Shoot Out) egy profi snookertorna volt, amelyet 2023. január 25. és 28. között rendeztek az angliai Leicesterben.
 A 2022–2023-as szezon kilencedik pontszerző versenyét a World Snooker Tour szervezte. A tornát Magyarországon az Eurosport közvetítette.

Hossein Vafaei volt a címvédő, aki 71–0-ra legyőzte Mark Williamst a 2022-es döntőben. Vafaei azonban 9–33-ra kikapott Shaun Murphytől az első körben. Tizennégy évesen és három hónaposan Vladislav Gradinari lett a legfiatalabb játékos, aki megnyert egy televíziós meccset pontszerző versenyen. Reanne Evans lett az első nő, aki meccset nyert egy Snooker Shoot Out versenyen, valamint az első nő, aki megnyert egy televíziós meccset bármely pontszerző eseményen. A torna döntőjében Chris Wakelin a belga tinédzserrel, Julien Leclercqel mérkőzött meg, akinek ez volt az első profi szezonja. Mindkét játékosnak ez volt pályafutása első pontszerző döntője. Wakelin egy 119-es breakkel nyerte meg a döntőt, ami egyben a legnagyobb break volt a tornán. Ezzel a breakkel megszerezte tízéves profi pályafutásának első pontszerző győzelmét.

Lebonyolítás 
Ezen a tornán a snooker szabályainak egy változata volt érvényben. Minden mérkőzés 1 nyert frame-ig és összesen tíz percig tartott. Minden lökésre tizenöt másodpercet kaptak a játékosok. Az utolsó öt percben egy lökést már tíz másodpercen belül kellett elvégezni. Ha az egyik játékos bármilyen hibát elkövetett vagy időn kívül lökött, a másik "kézből" jöhetett. Ez azt jelenti, hogy az első lökés előtt bárhová tehető a fehér golyó az asztalon.

A tíz perc lejárta utáni pontegyenlőség esetén a mérkőzést kékgolyós hirtelen halállal döntötték el. Mindkét játékos felváltva lökhetett a D-mezőből, hogy eltegye a kék golyót. A játékosok addig löktek, amíg valamelyikük hibázott, de a másiknak sikerült eltenni a kéket. A nem hibázó játékos öt pontot kapott a meglévő pontjaihoz és nyerte a mérkőzést.

Az összes forduló után sorsolással dőlt el, hogy a győztesek közül kik játszanak egymás ellen a következő fordulóban.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. Az esemény a hatodik a BetVictor Series nyolc eseménye közül, mindegyiket a BetVictor sportfogadási vállalat szponzorálta. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 50 000 £
 Döntős: 20 000 £
 Elődöntős: 8000 £
 Negyeddöntős: 4000 £
 Legjobb 16 közé jutásért: 2000 £

 Legjobb 32 közé jutásért: 1000 £
 Legjobb 64 közé jutásért: 500 £
 Legjobb 128 közé jutásért: 250 £(ezek a pénzdíjak nem számítanak ranglista pontnak)
 Legmagasabb break: 5000 £

 Összesen: 171 000 £

Ágrajz 
A torna sorsolása alább látható. A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Felső ág

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz 

(a)Farakh Ajaib és Chris Wakelin mérkőzése 25–25-re végződött, ezért kékgolyós hirtelen halállal dőlt el ki jut tovább.

4. szakasz

Alsó ág

5. szakasz

6. szakasz 

(b)Matthew Stevens és Dominic Dale mérkőzése 49–49-re végződött, ezért kékgolyós hirtelen halállal dőlt el ki jut tovább.

7. szakasz

8. szakasz

Döntők

Döntő

Százas breakek 
A tornán összesen 4 százas breaket löktek.

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2023 a snookerben